Казанбаев — фамилия:
 Казанбаев, Оразгали (1903—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Казанбаев, Шарифзян Габдурахманович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Казанбаева, Шырынкуль (1920—2018) — Герой Социалистического Труда.